Övertorneå kan syfta på:

 Övertorneå socken – en socken i Sverige med en del i Finland innan 1809
 Övertorneå, Finland – en kommun i Finland
 Övertorneå kyrkoby – en tätort och centralorten i Övertorneå kommun i landskapet Lappland, Finland
 Övertorneå kommun – en kommun i Norrbottens län, Sverige 1971–
 Övertorneå distrikt – ett distrikt i Övertorneå kommun och Norrbottens län 2016–
Övertorneå, Sverige – en tätort i Övertorneå kommun i Norrbottens län i Sverige innan 1914 Matarenki
 Övertorneå landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1863–1970
 Övertorneå församling – en församling i Luleå stift, Sverige
 Övertorneå kyrka – en kyrka i Övertorneå församling, Luleå stift